Отто Майер:
 Майер, Отто (1889—1962) — немецкий политик, социал-демократ.
 Майер, Отто (1846—1924) — немецкий юрист, специалист по административному праву.